Пахман (, ):

 Пахман, Викентий Филиппович (1793—1878) — русский педагог, адъюнкт Ришельевского лицея; цензор.
 Пахман, Владимир фон (1848—1933) — русский пианист-виртуоз.
 Пахман, Владимир (1918—1984) — чехословацкий шахматный композитор.
 Пахман, Людек (1924—2003) — чехословацкий и немецкий шахматист.
 Пахман, Семён Викентьевич (1825—1910) — русский юрист, тайный советник, сенатор.